Бурч — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бурч Василь Васильович (1919—1993) — український педагог та художник, Заслужений учитель УРСР.
 Бурч Михайло Васильович (*1960) — колишній український футболіст, воротар.

Українські прізвища